Fylke kan syfta på: 

 Fylke – sedan 1919 de norska förvaltningsområden som motsvaras av län i Sverige och en historisk indelning på 900–1200-talet, se Norges fylken
 Fylke (Midgård) –  ett land i J. R. R. Tolkiens värld om Midgård
Fylke (militär enhet) – en militär enhet i äldre tider i Norge

Se även
 Fylking
 Fylkingen
 Syssel – under medeltiden en typ av administrativt distrikt i delar av Norden
Småkungarike#Norge